Карл Бертиль Ларсон (; ) — шведский футболист, защитник клуба «Сириус».

Клубная карьера 
Является воспитанником «Броммапойкарны», в которой прошёл путь от детских и юношеских команд до основной. В 2010 году на правах аренды выступал в первом шведском дивизионе за клуб «Грёндаль». 6 июня в домашней игре с «Карлстад Юнайтед» Ларсон оформил дубль, принеся своей команде победу над соперником со счётом 3:1. В общей сложности провёл за время аренды четыре встречи. 20 апреля 2011 года сыграл свою первую игру за родную команду. В рамках второго раунда кубка Швеции с «Акрополисом» Карл вышел в стартовом составе и провёл на поле все 90 минут. Через пять дней он дебютировал в Суперэттане, заменив в концовке встречи с «Фалькенбергом» Понтуса Осбринка. Также в сезоне помимо игр за «Броммапойкарну» принял участие в восьми встречах «Вальста Сюриански» в первом дивизионе.

Перед началом сезона 2012 года Ларсон сменил клуб, подписав контракт с «Сириусом», выступавшим в первом дивизионе. Первую игру в составе нового клуба провёл 23 апреля против «Энчёпинга». В сезоне 2013 года Карл принял участие в 26 встречах, в которых дважды поразил ворота соперника, а «Сириус» занял первую строчку в региональной группе дивизиона и завоевал право на будущий сезона выступать в Суперэттане. В мае 2015 года был признан лучшим игроком клуба 2014 года по версии болельщиков. На второй сезон пребывания в подэлитной лиге клуб занял третье место и попал в стыковые матчи за право выступать в Аллсвенскане. Ларсон принял участие в обеих встречах с «Фалькенбергом», но по итогам двухматчевого противостояния сильнее оказался соперник. По итогам сезона 2016 года клуб занял первую строчку в турнирной таблице и всё-таки поднялся в высший дивизион. 3 апреля 2017 года Ларсон дебютировал в составе «Сириуса» в чемпионате Швеции матчем против «Юргордена». 22 августа 2017 года подписал новый контракт, рассчитанный на три года. 21 октября 2020 года снова продлил трудовое соглашение с клубом до конца 2023 года.

Достижения 
Сириус
 Победитель Суперэттана: 2016

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Сириус»

Футболисты Швеции
Игроки ФК «Грёндаль»
Игроки ФК «Вальста Сюрианска»
Игроки ФК «Броммапойкарна»
Игроки ФК «Сириус»